2002 Голяма награда на Австралия е 18-о за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 2002 във Формула 1, провежда се на 3 март 2002 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Австралия